Заман может означать:

 Заман (группа)
 Заман — поёмный, пойменный, заливной луг
 Заман — висячий карман гайтана (пояса у чабана).
 Заман (или зоман) — боевое отравляющее вещество удушающего действия.
 Заман башни — обратный скос в нижней части , который повышает его уязвимость.

Фамилия 
 Мухаммад Заман — персидский художник. 
 Заман, Мунаваруз (1950—1994) — пакистанский хоккеист на траве, двукратный призёр летних Олимпийских игр.
 Заман, Тахир (род. 1969) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.

Название газеты 
 Заман («Время») — российская газета на карачаево-балкарском языке.
 Заман (Zaman: «Время») — турецкая газета.